Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin des moins de 20 ans 1995 est la  de la compétition organisée par le Comité européen de rink hockey et réunissant les meilleures nations européennes des moins de 20 ans. Cette édition a lieu à La Roche-sur-Yon, en France.

L'équipe d'Espagne des moins de 20 ans remporte sa  européenne de rink hockey.

Participants 
Douze équipes prennent part à cette compétition.

Résultats

Groupe A 

Chaque équipe se rencontre une fois.

|}

Groupe B 

Chaque équipe se rencontre une fois.

|}

Phase finale

Liens externes 
Résultats

1995
Rink hockey masculin des moins de 20 ans
Rink hockey masculin des moins de 20 ans 1995
Sport à La Roche-sur-Yon
Europe masculin des moins de 20 ans 1995
Compétition de rink hockey en France
Europe masculin des moins de 20 ans
Sport en France en 1995